Slovo chronograf má několik významů:

 chronograf – stopky, hodiny a hodinky vybavené funkcemi pro přesné odměřování kratších časových intervalů
 chronoskop  – přístroj k mechanickému registrování času (zaznamenává časové údaje např. jako časové značky, na proužek papíru),
 letopisec, kronikář – málo užívaný knižní výraz pro toho, kdo zaznamenává události v časovém sledu 
 chronograf (kniha) – označení pro středověkou knihu obsahující souhrnný přehled všeobecných dějin založených na Bibli a byzantských letopisech (chronografy vznikaly hlavně v Rusku od počátku 14. století).